Jorge Arriagada (1943-), compositeur chilien ;
 Marco Arriagada (1975-), coureur cycliste chilien ;
 Orlando Arriagada, producteur québécois.
. LYLIA ARRIAGADA(2004), étudiante